Eran (voornaam)
 Eran Liss - Israëlisch schaker
 Eran Zahavi - Israëlisch-Frans voetballer
 Eran (stad)
 Ērān - Iraans begrip